Васи́лий Ершо́в:
 Ершов, Василий Александрович (1920—1971) — Герой Советского Союза.
 Ершов, Василий Артемьевич (ок. 1780—1860) — русский кораблестроитель.
 Ершов, Василий Васильевич (1944—2017) — пилот гражданской авиации, автор серии книг о работе гражданских лётчиков.
 Ершов, Василий Еремеевич (1949—2000) — советский легкоатлет.
 Ершов, Василий Ефимович (1868—?) — торговец, депутат Государственной думы II созыва от Пермской губернии.
 Ершов, Василий Семёнович (1672—после 1729) — российский государственный деятель, второй губернатор Московской губернии.
 Ершов, Василий Степанович (1870—1957) — советский педагог, организатор первого в Сибири детского приюта.